La  du Tour du Piémont a eu lieu le . 

L'épreuve fait partie de l'UCI Europe Tour 2016 en catégorie 1.HC, et fut remporté par Giacomo Nizzolo.

Présentation

Parcours

Équipes

Classement final

Notes et références

Liens externes 
 

2016
Cyclisme sur route en 2016
Cyclisme en Italie en 2016
Cyclisme en septembre 2016